Sächsische Sprache steht für:
 Niedersächsisch bzw. Niederdeutsch in seinen unterschiedlichen Sprachstufen:
 Altsächsisch, die Sprache des Volkes der Sachsen.
 Mittelniederdeutsch bzw. Mittelniedersächsisch, welches sich aus dem Altsächsischen entwickelte (Eigenbezeichnung mnds. sassesch, also hdt. sächsisch).
 Neuniederdeutsch bzw. Niedersächsisch, welches die moderne Sprachform des Altsächsischen und Mittelniedersächsischen ist.
 Die angelsächsische bzw. altenglische Sprache.
 Obersächsische Dialekte aus der Gruppe der ostmitteldeutschen Dialekte, die im heutigen Bundesland Sachsen gesprochen werden, aber nicht auf die altsächsische Sprache oder das Volk der Sachsen zurückgehen.
 Siebenbürgisch-Sächsisch, das ein westmitteldeutscher Dialekt der Siebenbürgener Sachsen aus der Gruppe des Moselfränkischen ist.